Ніколь Брандтке була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Сандра Качіч виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–3, 1–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Йоаннетта Крюгер (2-ге коло)
  Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
  Наґацука Кьоко (1-ше коло)
  Забіне Гак (чвертьфінал)
  Ван Ші-тін (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1996
Тур WTA 1996